Техника Бренды Бейкер — это метод построения приближенных схем полиномиального времени (ПСПВ, PTAS) для задач на планарных графах. Метод назван именем американской учёной в области информатики , сообщившей о методе на конференции 1983 года и опубликовавшей статью в журнале Journal of the ACM в 1994.

Идея техники Бренды Бейкер заключается в разбиении графа на уровни, так что задача может быть решена оптимально на каждом уровне, затем решения на каждом уровне комбинируются удовлетворительным способом, что приводит к реалистичному решению.  Эта техника дала ПСПВ для следующих задач: задача поиска изоморфного подграфа, задача о максимальном независимом множестве, задача о вершинном покрытии, минимальное доминирующее множество, минимальное доминирующее множество рёбер многие другие.

 Эрика Демайна, Фёдора Фомина, Мухаммеда Хаджигайи и Димитроса Тиликоса и её ответление упрощённые декомпозиции обобщает и существенно расширяет область применения техники Бренды Бейкер на обширное множество задач на планарных графах и, более обще, на графах, не содержащих определённого минора, таких как графы с ограниченным родом, а также другие классы графов, не замкнутые по взятию минора, такие как 1-планарные графы.

Пример техники 
Пример, на котором продемонстрируем технику Бренды Бейкер — это задача нахождения максимума взвешенного независимого множества.

Алгоритм 
НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО(,,)
 Выбираем произвольную вершину 
 
 Находим уровни поиска в ширину для графа  с корнем  : 
 Для всех 
 Находим компоненты  графа  после удаления уровня 
 Для всех 
 Вычисляем  , независимое множество с максимальным весом для графа  
 
 Пусть  является решением задачи с максимальным весом среди 
 Возвращаем 

Заметим, что приведённый алгоритм правдоподобен, поскольку каждое множество  является объединением  непересекающихся независимых множеств.

Динамическое программирование 
Динамическое программирование используется для вычисления независимого множества максимального веса для каждого . Эта задача динамического программирования работает, поскольку каждый граф  является -внешнепланарным. Многие  NP-полные задачи можно решить с помощью динамического программирования на -внешнепланарных графах.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планарные графы
Аппроксимационные алгоритмы